Bèlmont de Rance (en francès Belmont-sur-Rance) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània. Fins a 1919 es deia Belmont a seques.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Avairon